Ponton est un nom commun qui peut désigner :

 Ponton, dans le domaine maritime ou fluvial, une barge ou un quai flottant.
 Ponton (prison flottante), une prison flottante des .
 Ponton (bâtiment de servitude).
 Ponton (automobile), un type de carrosserie d'automobile.
 Mercedes-Benz ponton désigne un modèle d'automobile d'après guerre de ce style.

Patronyme 

 Michaël Ponton (1975-), guitariste de rock du groupe Dionysos.
 Mungo Ponton (1801-1880), photographe écossais.
 Yvan Ponton (1945-), acteur et animateur de télévision québécois.

Géographie 
 Pontons